Europamästerskapet i basket för herrar 2017 var det 40:e europamästerskapet i basket för herrar. Från och med detta år kom mästerskapet att avgöras med fyra års mellanrum till skillnad mot två år som tidigare.

Slovenien vann finalen mot Serbien och inkasserade därmed sitt första EM-guld någonsin.

Val av värdland
Eftersom Ukraina avsade sig arrangörskapet för mästerskapet 2015 fick de erbjudande om att istället arrangera mästerskapet 2017. I juni 2015 tackade dock Ukraina nej till erbjudandet. I december 2015 meddelades att mästerskapet skulle spelas i Finland, Israel, Rumänien och Turkiet.

Gruppspel
De fyra bästa lagen i varje grupp avancerade till slutspel.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel
Alla matcher i slutspelet spelades på Sinan Erdem Dome i Istanbul.

Anmärkningslista

Referenser

Basketsäsongen 2017/2018
Herrar 2017
Internationella baskettävlingar i Finland
Internationella baskettävlingar i Rumänien
Internationella baskettävlingar i Turkiet
Internationella baskettävlingar i Israel
2017
Internationella sportevenemang i Helsingfors
Sportevenemang i Istanbul
Sportevenemang i Tel Aviv
Sport och politik
Helsingfors under 2000-talet